Japan Sevens 2000 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Japan Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 kwietnia 2000 roku na Chichibunomiya Rugby Stadium w Tokio będąc dziewiątym turniejem sezonu 1999/2000.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Chichibunomiya Rugby Stadium zawody były dziewiątym turniejem sezonu 1999/2000 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Rozstawienie drużyn, podział na grupy i terminarz rozgrywek zostały opublikowane 28 marca 2000 roku.

Niespodzianką pierwszego dnia zawodów była postawa Japończyków, którzy zwyciężyli w swojej grupie, kończąc ostatecznie rywalizację zwycięstwem w Plate. W finale ponownie spotkały się reprezentacje Nowej Zelandii i Fidżi, triumfowali zaś Fidżijczycy, których przedstawiciel, Waisale Serevi, po raz kolejny został wybrany zawodnikiem turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (1999/2000)
Japan Sevens
2000 w Japonii